Bon Ami ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Bon Ami (Florida), im Liberty County
 Bon Ami (Louisiana), im Beauregard Parish
 Bon Ami (Texas), im Jasper County

Siehe auch:
 Bonami
 Bonamy